

Miejscowości w Polsce 
 Krukowszczyzna (powiat sokólski) – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Korycin.
 Krukowszczyzna (powiat białostocki) – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo.

Miejscowości na Białorusi 

 Krukowszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
Krukowszczyzna – dawny folwark i kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.
Krukowszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.